Чемпионат Европы по футболу 2001 среди юношей до 18 лет — 50-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 21 по 29 июля 2001 года в Финляндии. Поляки впервые в своей истории стали чемпионами. Этот турнир стал последним, когда использовалось возрастное ограничение до 18 лет. Со следующего чемпионата оно было увеличено до 19 лет.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Финляндии
Футбол в Европе в 2001 году
Июль 2001 года
Спорт в Финляндии в 2001 году
футбол
Чемпионаты Европы в Финляндии